Jönköpings konserthus är ett konserthus i Jönköping i  Sverige. Det invigdes i september 1990.

De två salarna heter Hammaskjöldsalen och Rydbergssalen.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Programbolaget 

Arkitekturåret 1990
Byggnader i Jönköping
Musik i Jönköping
Konserthus i Sverige